Simon Jones peut désigner :
 Simon Jones (1950-), acteur britannique ;
 Simon Jones (1972-), bassiste anglais.